|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2006 vond plaats van 18 tot en met 24 september 2006 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de tiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Peking 2006. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Beijing Tennis Center.

Een week eerder had het ATP-toernooi van Peking 2006 daar plaatsgevonden.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maria Kirilenko was het achtste reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door wildcard-speelster Peng Shuai.

Het tweede reekshoofd, Svetlana Koeznetsova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo in twee sets. Koeznetsova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de derde van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nuria Llagostera Vives en María Vento-Kabchi had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Vento-Kabchi speelde samen met Lourdes Domínguez Lino – zij strandden in de eerste ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Yan Zi en Zheng Jie, kon na hun eerste optreden huis­waarts keren.

Het als tweede geplaatste duo Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Russinnen Anna Tsjakvetadze en Jelena Vesnina in twee sets. Het was hun 31e gezamenlijke titel. Ruano Pascual had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suárez tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Peking 2006
Peking